Санте́н () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Ар'єж. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 680 км на південь від Парижа, 95 км на південний захід від Тулузи, 55 км на захід від Фуа.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Південь-Піренеї. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Окситанія.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році у муніципалітеті числилось 80 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 134,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача.

Посилання 

 Сантен на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Сантен на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ар'єж

Примітки 

Муніципалітети департаменту Ар'єж